Szent Mihály-kápolna, Margit-sziget, Budapest
 Szent Mihály-kápolna, Kassa